Das Damendoppel der Australian Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Evonne Goolagong. Das Finale bestritten Helen Gourlay und Kerry Harris gegen Patricia Coleman und Karen Krantzcke, das Gourlay und Harris in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1972